Новопетровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новопетровка — до 2007 г. название села Карагаш Чингирлауского района Западно-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Новопетровка — село в Кулундинском районе.

Амурская область 
 Новопетровка — село в Благовещенском районе.
 Новопетровка — село в Константиновском районе.

Башкортостан 
 Новопетровка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Новопетровка — деревня в Шаранском районе.

Белгородская область 
 Новопетровка — село в Валуйском районе.

Волгоградская область 
 Новопетровка — хутор в Калачёвском районе.

Красноярский край 
 Новопетровка — деревня в Боготольском районе.

Липецкая область 
 Новопетровка — село в Добринском районе.

Нижегородская область 
 Новопетровка — деревня в городском округе Семёновский.

Оренбургская область 
 Новопетровка — село в Красногвардейском районе.
 Новопетровка — село в Матвеевском районе.

Орловская область 
 Новопетровка — деревня в Свердловском районе.

Пермский край 
 Новопетровка — деревня в Октябрьском районе.

Турция 
 Ново-Петровка — прежнее название села Мейданчик района Арпачай ила Карс.

Украина

Днепропетровская область 
 Новопетровка — село в Магдалиновском районе.
 Новопетровка — село в Софиевском районе.
 Новопетровка — село в Широковском районе.

Донецкая область 
 Новопетровка — село в Александровском районе.

Запорожская область 
 Новопетровка — село в Бердянском районе.
 Новопетровка — село в Великобелозёрском районе.
 Новопетровка — село в Запорожском районе.

Кировоградская область 
 Новопетровка — село в Добровеличковском районе.
 Новопетровка — село в Кропивницком районе.
 Новопетровка — село в Маловисковском районе.
 Новопетровка — село в Новоархангельском районе.
 Новопетровка — село в Петровском районе.

Николаевская область 
 Новопетровка — село в Баштанском районе.
 Новопетровка — село в Березанском районе, ликвидировано в 2003 году.
 Новопетровка — село в Березнеговатском районе, ликвидировано в 2005 году.
 Новопетровка — село в Братском районе.
 Новопетровка — село в Новобугском районе.
 Новопетровка — село в Снигирёвском районе.

Одесская область 
 Новопетровка — село в Великомихайловском районе.
 Новопетровка — село в Николаевском районе.

Сумская область 
 Новопетровка — село в Белопольском районе.
 Новопетровка — посёлок в Лебединском районе.
 Новопетровка — село в Роменском районе.

Херсонская область 
 Новопетровка — село в Высокопольском районе.
 Новопетровка — село в Нижнесерогозском районе.

См. также 
 Новопетровка Вторая
 Новопетровка Первая